Agnieszka Woźniak-Starak (ur. 1978) – polska dziennikarka
 Anna Woźniak-Starak (ur. 1951) – polska była modelka, przedsiębiorczyni
 Jerzy Starak (ur. 1945) – polski biznesmen
 Piotr Woźniak-Starak (1980–2019) – polski producent filmowy
 Teodozjusz Starak (1931–1999) – ukraiński dysydent, działacz społeczny i dyplomata
 Zbigniew Starak (1915–1993) – podpułkownik Wojska Polskiego